Турлян (от  — медленный поворот) — элемент в художественной гимнастике.  И в классическом танце, откуда, собственно, это движение и взяли в гимнастику.

Техника исполнения 
Турлян — это медленный поворот вокруг себя на одной ноге без касания пола другой ногой. Является одним из сложнейших элементов художественной гимнастики, качество исполнения которого во многом зависит от комплексного проявление силы опорной ноги, выворотности суставов ног, функции равновесия.

Гимнастка стоит на опорной ноге (на полупальцах), другую поднимает вверх (в сторону, назад). Затем медленно вращается на опорной ноге, не опускаясь опорной ногой на пятку.

Существует множество разновидностей турлянов — в переднем равновесии, в заднем, в боковом шпагате, в вертикальном и т. д.

Ссылки 
 Повышение качества работы ступней ног художественных гимнасток средствами классической хореографии — Российская Спортивная Энциклопедия

Художественная гимнастика
В классическом танце tour lent выполняется en dehors и en dedans. То есть "наружу" и "внутрь". En dehors - вращательные движения, направляющиеся "наружу". То есть поворот "от ноги". Если опорная нога левая, а поворачиваешься направо - поворот будет en dehors. Поворот en dedans - поворот "внутрь", если стоишь на левой ноге и выполняешь поворот налево. Вращение может быть полным (на 360) или на 90, 180 градусов.
Проучивание tour lent в классическом танце начинают, когда хорошо освоен en tournant. Начинают проучивание tour lent с подъёмом ноги на 45 градусов, затем 90 и т. д. Сначала поворотом на 1/8, т. е. на каждую точку зала (с 1 по 8), потом в точки 3, 5, 7.

Ссылки: А. Я. Ваганова "Основы классического танца".